Antoni Zaleski (ur. 14 października 1891 w Podhajcach, zm. 6 lipca 1916 pod Kostiuchnówką) – sierżant Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari

Życiorys 
Urodzony w rodzinie Józefa i Anny z domu Bochun. Uczęszczał w Stanisławowie do seminarium nauczycielskiego, a po jego ukończeniu podjął pracę w szkołach ludowych jako nauczyciel. 

W 1914 otrzymał powołanie w szeregi armii austriackiej. W październiku 1914 wstąpił jako ochotnik do Legionów Polskich, gdzie otrzymał przydział do 6 pułku piechoty. Uczestnik wszystkich bitew formacji legionowych podczas których awansował na stopień sierżanta. Wykazał się podczas bitwy pod Kostiuchnówką. Zginął, kiedy podjął decyzję o ataku pozycji bolszewików na czele plutonu, którym dowodził. Jego ciało spoczęło na polu bitwy. Za ten czyn pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Rodziny nie założył.

Ordery i odznaczenia 
 Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (nr 6424)
 Krzyż Walecznych

Przypisy

Bibliografia 
 

Odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (II Rzeczpospolita)
Odznaczeni Krzyżem Walecznych
Podoficerowie piechoty II Rzeczypospolitej
Żołnierze Legionów Polskich 1914–1918 (Austro-Węgry)
Urodzeni w 1891
Zmarli w 1916